Никола́й Дми́триевич Ка́рпов:
 Карпов, Николай Дмитриевич (1925—1996) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Карпов, Николай Дмитриевич (1932—2008) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.